Ayala est un nom d'origine basque et qui fait référence à une vallée de la province d'Alava. Selon le linguiste Joan Coromines, le toponyme correspondrait à une racine ibéro-basque *aial, désignant le « genêt / scorpion ». La graphie moderne en basque est Aiala.

Patronyme 

 Bobby Ayala (1969-), lanceur américain de baseball ;
 Balthazar Ayala (1548-1584), juge espagnol en poste aux Pays-Bas au début de l'insurrection orangiste ;
 Celso Ayala (1970-), footballeur paraguayen ;
 Felipe Guaman Poma de Ayala (1530?-1615?), chroniqueur indigène du Pérou ;
  (1920-1984), peintre abstrait espagnol ;
 Francisco Ayala (1906-2009), écrivain espagnol ;
 Francisco J. Ayala (1934-2023), biologiste de l'évolution et philosophe]espagnol et américain ;
 Geovannis Ayala (1979-), footballeur cubain ;
 Héctor Ayala (1914-1990), guitariste et compositeur argentin ;
 Hugo Ayala (1987-), footballeur mexicain ;
Irasema Alcántara-Ayala (1970-),  géographe mexicaine ;
 Josep Ayala (1980-), footballeur andorran ;
 Julio César Turbay Ayala (1916-2005), président de la République de Colombie ;
 Guillermo Martínez Ayala (1995-), footballeur mexicain ;
 Luis Ayala (né en 1932), joueur de tennis chilien ;
 Luis Ayala (né en 1978), joueur de baseball mexicain ;
 Lorena Ayala (née en 1984), Miss Espagne 2001 ;
 Mariano d'Ayala (1808-1877), militaire, homme politique et écrivain italien.
 Miguel Mínguez Ayala (1988-), coureur cycliste espagnol ;
 Óscar Quiroz Ayala (né en 1994), coureur cycliste colombien ;
 Pero Lopez de Ayala (1332-1407), serviteur de Pierre le Cruel ;
 Pilar López de Ayala (1978-), actrice espagnole de cinéma ;
 Ramón Pérez de Ayala (1880-1962), écrivain espagnol ;
 Roberto Ayala (1973-), footballeur argentin ;
 Rubén Ayala (1950-), footballeur et entraîneur argentin ;
 Thaila Ayala (née en 1986), actrice brésilienne.
 Ramon Luis Ayala (nom de scène : Daddy Yankee) (1976-), chanteur, acteur, producteur de films, animateur de radio, et homme d'affaires portoricain.

Toponyme 

 Ayala, une ville de la province d'Alava, située dans la Communauté autonome basque en Espagne ;
 , une municipalité de l'État mexicain de Morelos ;
 Cuadrilla de Ayala, une comarque de la province d'Alava, dans la Communauté autonome basque en Espagne.

Autre 
 Champagne Ayala, une maison de Champagne

Référence 

Toponymie basque